Жа́н-Мари́ Лоре́ (; ) — французский железнодорожник. По версии историка Вернера Мазера и некоторых других — внебрачный сын Адольфа Гитлера.

Биография 
Жан-Мари Лоре родился в марте 1918 в деревне Секлен, как Жан-Мари Лобжуа. Матерью внебрачного ребёнка была Шарлотта Юдокси Алида Лобжуа. Шарлотта была дочерью местного мясника. Согласно книге регистраций рождений, отцом Лоре был неизвестный немецкий солдат, участвовавший в Первой мировой войне.

Адольф Гитлер в 1916—1917 годах как связной полка жил на гражданских квартирах в этих местах и, согласно показаниям немногочисленных свидетелей, якобы был знаком с Шарлоттой и имел с ней отношения.

В марте 1918 года в Секлене, в доме друзей, она родила внебрачного сына Жана-Мари. В 1918 году после рождения сына она уехала в Париж. В различных источниках говорится, что Шарлотта стала в Париже выступать как танцовщица.

Жан-Мари первые семь лет жил в коммуне Себонкур с его дедушкой и бабушкой.

20 мая 1922 года Шарлотта вышла замуж за литографа Клемана Феликса Лоре, который усыновил Жана-Мари и дал ему свою фамилию. Шарлотта после своего отъезда в Париж практически не общалась со своими родственниками, а с 1926 года совсем перестала общаться со своей семьёй, и её считали пропавшей.

После смерти в 1925—1926 годах бабушки и дедушки его тётя Алиса Лобжуа смогла определить племянника в семью богатого строительного магната Фризона. Благодаря этому Лоре смог закончить католическую школу-интернат.

В 1936 году Жан-Мари поступил на военную службу и дослужился до сержанта. Позже он в течение нескольких лет до 1948 года занимался бизнесом, но обанкротился.

Лоре был женат, возможно не один раз, у него было девять детей. Его жена ушла от него в 1948 году, когда она узнала чей он сын. Затем он работал во Франции на железной дороге.

Отцовство Гитлера 
Впервые о Гитлере как об отце Лоре написал Вернер Мазер в своих исследованиях. Эта версия «гитлеровского сына» была очень распространена в конце 1970-х.

История «сына Гитлера» публиковалась в различных журналах, таких как «Bunte», «Zeitgeschichte», Der Spiegel. Последний издал самую подробную историю жизни Лоре под названием «Любовь во Фландрии».

Слухи о том, что незаконный сын французской женщины и немецкого солдата был сыном Гитлера, ходили в родном городе Лоре ещё до того, как Лоре стал известен немецкому историку Вернеру Мазеру. Вернер Maзер приложил много сил, чтобы собрать свидетельства в пользу этой версии. В подтверждение своей версии он привёл ряд фактов, в том числе, после немецкого вторжения во Францию:
 содержание Лобжуа во французском санатории;
 длительный допрос Лоре гестапо в гостинице «Лютеция»;
 высокие доходы Лоре, во время оккупации немцами Франции, не соответствующие его статусу;
 рисунок Гитлера, на котором изображена женщина, очень похожая на Шарлотту. Нарисована она в Ардуа, с ярким платком, покрывающим голову, глубоко расстёгнутой блузой и с частично открытой грудью.

В 12-м выпуске своей книги «Адольф Гитлер: Легенда, Миф, Действительность», самой читаемой биографии Гитлера в мире, Мазер утверждает, что Лоре «был однозначно сыном Гитлера», и что это было «признано во Франции со стороны чиновников».

В то же время при разговоре Мазера с Элис Лобжуа, тётей Лоре и сестрой Шарлотты, Элис заявила, что её сестра действительно имела любовную связь с немецким солдатом, но он не похож на Гитлера. Мазер списал это заявление на обиду тёти на племянника.

Такие историки, как Антон Иоахимсталер, Тимоти Рибак и Ян Кершоу, считают отцовство Гитлера неправдоподобным. Основные аргументы:
 — свидетельства товарищей Гитлера по Первой мировой войне о том, что он был против любых отношений между немецкими солдатами и французскими женщинами;
 — маловероятно, что солдат низкого звания, как Гитлер, мог так долго на войне поддерживать любовную связь с Шарлоттой и возить её с собой при перемещениях полка.

Экспертизы 
 1. Жан-Мари Лоре подвергся биогенетическому обследованию в Институте антропологии и человеческой генетики при Гейдельбергском университете. Директор института профессор Фридрих Фогель и доктор Кристина Штеффенс пришли в ходе обследования к заключению, что отцовство Гитлера не подтверждено, но исключать его нельзя.

Такая осторожная формулировка — следствие того, что сравнению подверглись лишь 25 % признаков, которые обычно используются при экспертизах по установлению отцовства. Это связано с тем, что не имелось никаких медицинских данных о матери Лоре Шарлотте Лобжуа, а данные в отношении Гитлера были неполные.

В заключении говорится: Основным фактором неопределённости при принятии решения о возможном отцовстве Гитлера является большое количество признаков, которые при обычном порядке экспертизы по установлению отцовства непосредственно исследуются и сравниваются у всех участников, в данном же случае такая возможность сравнения отсутствовала, так как степень выраженности этих признаков у матери Лоре и у Адольфа Гитлера неизвестна.

 2. Психолог и графолог Зигурд 21 сентября 1977 года пришёл к заключению: «Жан-Мари Лоре, по всей вероятности, является родственником первой линии Адольфа Гитлера».

В заключении говорится, что характерные совпадения у родственников первой линии (родителей, братьев и сестёр, детей) составляют от 50 до 70 %. По данным Мюллера, фактор совпадений составил 66 %.

Библиография 
 Жан-Мари Лоре. «Твоего отца звали Адольф Гитлер». Автобиография. — 1981.

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Соколов Б. В. Адольф Гитлер. Жизнь под свастикой. — : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. — 384 с., 32 л. ил. — ISBN 5-462-00100-2.
 Пруссаков В. А. Гитлер: без лжи и мифов. — Книжный мир, 2007. — ISBN 5-8041-0242-7.

 на других языках
 Werner Maser. Adolf Hitler: Legende — Mythos — Wirklichkeit. — Köln: Naumann & Göbel, 1971 (München, Esslingen: Bechtle, 200118). — ISBN 3-7628-0521-0.
 Мазер В. Адольф Гитлер. — 2004. ISBN 985-438-404-7.
 Jean Loret. Ton père s’appelait Hitler. — Paris, 1981.
 Donald M. McKale. Hitler’s Children: A Study of Postwar Mythology. // . — 1981. — Vol. 15. — Issue 1. — P. 46.
 Weiterhin wird in Harry Mulischs Roman Siegfried (2001) die Causa eines Hitlersohns aufgegriffen.

Ссылки 
 Werner Maser: Adolf Hitler: Vater eines Sohnes
 Le fils français caché d’Adolf Hitler 
 Во Франции нашли сына Гитлера
 https://web.archive.org/web/20120625125004/http://1778.com.ua/index.php?name=news&op=view&id=20977)

Родственники Адольфа Гитлера
Железнодорожники Франции
Предприниматели Франции
Родившиеся во Франции